Dit is een lijst van planetoïden 17601-17700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (17601) Sheldonschafer || 1995 SS || 19 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (17602) - || 1995 SO1|| 19 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (17603) - || 1995 SG5|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17604) - || 1995 SO26|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (17605) - || 1995 SR26|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (17606) Wumengchao || 1995 ST53|| 28 september 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17607) Táborsko || 1995 TC || 2 oktober 1995 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (17608) Terezín || 1995 TN || 12 oktober 1995 || M. Tichý
|-
| (17609) - || 1995 UR || 18 oktober 1995 || T. B. Spahr
|-
| (17610) - || 1995 UJ1|| 23 oktober 1995 || D. di Cicco
|-
| (17611) Jožkakubík || 1995 UP2|| 24 oktober 1995 || Kleť
|-
| (17612) Whiteknight || 1995 UW6|| 20 oktober 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (17613) - || 1995 UP7|| 27 oktober 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17614) - || 1995 UT7|| 27 oktober 1995 || P. Sicoli, P. Chiavenna
|-
| (17615) Takeomasaru || 1995 UZ8|| 30 oktober 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17616) - || 1995 UE15|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (17617) Takimotoikuo || 1995 UD45|| 28 oktober 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (17618) - || 1995 VO || 4 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17619) - || 1995 VT || 1 november 1995 || S. Otomo
|-
| (17620) - || 1995 WY || 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17621) - || 1995 WD1|| 16 november 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17622) - || 1995 WW2|| 20 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (17623) - || 1995 WO42|| 30 november 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17624) - || 1996 AT || 10 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17625) Joseflada || 1996 AY1|| 14 januari 1996 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (17626) - || 1996 AG2|| 12 januari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17627) Humptydumpty || 1996 BM3|| 27 januari 1996 || T. Urata
|-
| (17628) - || 1996 FB5|| 21 maart 1996 || LINEAR
|-
| (17629) Koichisuzuki || 1996 HN1|| 21 april 1996 || T. Okuni
|-
| (17630) - || 1996 HM21|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (17631) - || 1996 HV21|| 21 april 1996 || NEAT
|-
| (17632) - || 1996 HW21|| 21 april 1996 || NEAT
|-
| (17633) - || 1996 JU || 11 mei 1996 || T. B. Spahr
|-
| (17634) - || 1996 NM3|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (17635) - || 1996 OC1|| 20 juli 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17636) - || 1996 PQ || 9 augustus 1996 || NEAT
|-
| (17637) Blaschke || 1996 PA1|| 11 augustus 1996 || P. G. Comba
|-
| (17638) Sualan || 1996 PB1|| 11 augustus 1996 || G. R. Viscome
|-
| (17639) - || 1996 PA4|| 9 augustus 1996 || NEAT
|-
| (17640) Mount Stromlo || 1996 PA7|| 15 augustus 1996 || R. H. McNaught, J. B. Child
|-
| (17641) - || 1996 SW7|| 18 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17642) - || 1996 TY4|| 6 oktober 1996 || G. R. Viscome
|-
| (17643) - || 1996 TJ5|| 9 oktober 1996 || NEAT
|-
| (17644) - || 1996 TW8|| 10 oktober 1996 || T. B. Spahr
|-
| (17645) Inarimori || 1996 TR14|| 9 oktober 1996 || T. Okuni
|-
| (17646) - || 1996 TM36|| 12 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (17647) - || 1996 TR41|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (17648) - || 1996 UU || 16 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (17649) Brunorossi || 1996 UP1|| 17 oktober 1996 || V. S. Casulli
|-
| (17650) - || 1996 UH5|| 29 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17651) Tajimi || 1996 VM1|| 3 november 1996 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (17652) Nepoti || 1996 VQ1|| 3 november 1996 || V. Goretti
|-
| (17653) Bochner || 1996 VM2|| 10 november 1996 || P. G. Comba
|-
| (17654) - || 1996 VK3|| 6 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17655) - || 1996 VL3|| 6 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17656) Hayabusa || 1996 VL4|| 6 november 1996 || N. Sato
|-
| (17657) Himawari || 1996 VO4|| 6 november 1996 || N. Sato
|-
| (17658) - || 1996 VS4|| 13 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17659) - || 1996 VX5|| 15 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17660) - || 1996 VP6|| 7 november 1996 || S. P. Laurie
|-
| (17661) - || 1996 VW7|| 3 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17662) - || 1996 VG30|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17663) - || 1996 VK30|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17664) - || 1996 VP30|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (17665) - || 1996 WD || 16 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17666) - || 1996 XR || 1 december 1996 || N. Sato
|-
| (17667) - || 1996 XT5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17668) - || 1996 XW5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17669) - || 1996 XF6|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17670) Liddell || 1996 XQ19|| 8 december 1996 || T. Urata
|-
| (17671) - || 1996 XS19|| 11 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17672) - || 1996 XS25|| 11 december 1996 || Saji
|-
| (17673) Houkidaisen || 1996 XL32|| 15 december 1996 || Saji
|-
| (17674) - || 1996 YG || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17675) - || 1996 YU || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (17676) - || 1997 AG1|| 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17677) - || 1997 AW2|| 4 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17678) - || 1997 AG3|| 3 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (17679) - || 1997 AK4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17680) - || 1997 AW5|| 1 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17681) Tweedledum || 1997 AQ6|| 6 januari 1997 || T. Urata
|-
| (17682) - || 1997 AR12|| 10 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17683) Kanagawa || 1997 AR16|| 10 januari 1997 || A. Asami
|-
| (17684) - || 1997 AS16|| 14 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17685) - || 1997 AJ19|| 13 januari 1997 || T. Okuni
|-
| (17686) - || 1997 BC2|| 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17687) - || 1997 BN2|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17688) - || 1997 BM3|| 31 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17689) - || 1997 CS || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17690) - || 1997 CY2|| 3 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (17691) - || 1997 CF17|| 1 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (17692) - || 1997 CX27|| 6 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17693) Wangdaheng || 1997 CP28|| 15 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (17694) Jiránek || 1997 ET1|| 4 maart 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (17695) - || 1997 EE7|| 3 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (17696) Bombelli || 1997 EH8|| 8 maart 1997 || P. G. Comba
|-
| (17697) Evanchen || 1997 EQ41|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (17698) Racheldavis || 1997 EW42|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (17699) - || 1997 GX7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (17700) Oleksiygolubov || 1997 GM40|| 7 april 1997 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten